Legge 29 luglio 1879, n. 5002  – legge italiana relativa al completamento della rete ferroviaria
 Legge 25 giugno 1882, n. 269  – legge italiana relativa ad opere pubbliche finalizzate al miglioramento delle condizioni geologiche